Ponts (Hiszpania) – gmina w Hiszpanii, w prowincji Lleida, w Katalonii
 Ponts (Francja) – miejscowość i gmina we Francji, w regionie Dolna Normandia, w departamencie Manche.
 Ponts-et-Marais – miejscowość i gmina we Francji, w regionie Górna Normandia, w departamencie Seine-Maritime.